Wyniki Grand Prix Polski 2003, ósmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to dziesiąte zawody o Wielką Nagrodę Polski.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Rafał Szombierki i Jarosław Hampel). Kontuzjowanych Krzysztofa Cegielskiego i Lukáša Drymla zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy: Peter Karlsson oraz Ronni Pedersen. W nawiasach podano numery stałe.

 (2) Jason Crump (Australia)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (25) Hans Andersen (Dania)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy) → (27) Ronni Pedersen (Dania)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) → (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (23) Jarosław Hampel (Polska)
 (24) Rafał Szombierski (Polska)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Polska
2003
2003 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy